Como rábano se conoce a:

Plantas 
 el nombre común de Rumex crispus;
 el nombre común de Sisymbrium officinale;
 el rábano común, rábano japonés (daikon), rabanito o nabo chino, Raphanus sativus;
 el rábano picante o rusticano, también llamado rábano silvestre, Armoracia rusticana;
 el rábano silvestre, Raphanus raphanistrum.

Lugares 
 Rábanos, municipio de la provincia de Burgos.
 Tordelrábano, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Valderrábano, municipio de la provincia de Palencia.
 Los Rábanos, municipio de la provincia de Soria.
 Rábano (Valladolid), municipio de la provincia de Valladolid.
 Rábano de Aliste, municipio de la provincia de Zamora.
 Barrio de Rábano, localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora.
 Rábano de Sanabria, localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora.